Onega bezeichnet:

 Onega (Fluss), Fluss in Russland
 Onega (Stadt), Stadt in Russland, Oblast Archangelsk
 Onega (Tier), ausgestorbene Tiergattung des Ediacariums
 Sojus (Rakete) #Onega, russische Rakete

Onega ist der Familienname von:

 Ermindo Onega (1940–1979), argentinischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Onegabusen, Bucht in Russland (Weißes Meer)
 Onegasee, See in Russland